Spojení písmen E a P může mít různé významy:

 Evropský parlament
 Extended Play, gramofonová deska nebo jiný hudební nosič střední velikosti

Externí odkazy